Tenebre – plurale di tenebra.

Cinema
Tenebre – film muto del 1909 di Mario Caserini 
Tenebre – film muto del 1914 di Carlo Gervasio
Tenebre – film del 1934 di Guido Brignone 
Tenebre (Ladies in Retirement) – film del 1941 di Charles Vidor che ricevette due nomination al Premio Oscar 
Tenebre – film del 1982 di Dario Argento

Letteratura
Tenebre – romanzo del 1987 di Robert McCammon

Liturgia
Tenebre – ufficio della Settimana Santa nella Chiesa cattolica

Mitologia
Tenebre – altro nome con cui è noto Erebo, figura della mitologia greca figlio di Caos.

Musica 
 Tenebre – album dei Goblin del 1982, colonna sonora del film omonimo

Pagine correlate 
Tenebrae